Orxeta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Orcheta, ort, Valencia, Provincia de Alicante, 
 Orxeta (kommun i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar